Simon Antal (1772–1808) gyógypedagógus
Simon Antal (1920–1982) vájár, bányamérnök, szakszervezeti vezető
Simon Antal (1927–2015) Erkel Ferenc-díjas koreográfus
Simon Antal (1932–2006) meteorológus
Simon Antal (1965) labdarúgó, edző